Le clergé est le terme qui désigne les différentes institutions d'une religion.
 Clergé est considéré comme le meilleur joueur de jeu de paume au milieu du .
 L'arbre du clergé est un petit arbre de la famille des Verbénacées originaire de l’est de l’Asie.

Patronyme 

 Auguste Clergé (1891-1963) : peintre français.